Die Handball-Bundesliga 1981/82 war die fünfte der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 16. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Handball-Bundesliga. Die Saison begann am 5. September 1981 und endete mit dem letzten Spieltag am 12. Juni 1982.

Saisonverlauf 
14 Mannschaften spielten um die Deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am 26. Spieltag war Deutscher Meister 1982. Aufsteiger zur neuen Saison waren die Reinickendorfer Füchse, der TuSpo Nürnberg und der OSC Dortmund. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum achten Mal statt.

Deutscher Meister 1982 wurde zum achten Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft vom VfL Gummersbach.

Aus der Handball-Bundesliga in die zur Saison neu eingeführte 2. Bundesliga absteigen mussten der TuSpo Nürnberg, der OSC Dortmund und die SV Bayer 04 Leverkusen.

In 182 Spielen fielen mit insgesamt 7128 Toren (ø 39,2 pro Spiel) 5,4 Tore mehr als in der Saison 1980/81. Dabei gab es 127 Heimsiege, 20 Unentschieden und 35 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete der TUSEM Essen am 21. Spieltag mit 32:15 gegen den TV 05/07 Hüttenberg. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am vierten Spieltag die Mannschaft der Reinickendorfer Füchse mit 14:25 beim TV 05/07 Hüttenberg. Das torreichste Spiel fand am 25. Spieltag zwischen dem VfL Günzburg und dem TuS Hofweier statt und endete 30:29. Das waren 20 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Zwei Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: VfL Gummersbach (11×) und TV Großwallstadt (15×). Torschützenkönig wurde mit 214 erzielten Toren Erhard Wunderlich vom VfL Gummersbach.

Die Reinickendorfer Füchse waren mit Platz 3 der beste Aufsteiger aller Zeiten.

Den zum achten Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft des VfL Gummersbach.

Der VfL Gummersbach sicherte sich zusätzlich den neu eingeführten IHF-Pokal.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Die Meistermannschaft

DHB-Pokal 
Den DHB-Pokal 1982 gewann die Mannschaft vom VfL Gummersbach. Sie besiegte im Finale nach Hin- und Rückspiel am 17. und 19. Juni 1982 den TV Großwallstadt mit 18:19 und 18:12 (gesamt 36:31).

Weblinks 
 Bundesliga Männer 1981/82

1981
Handballsaison 1981/82